Bertil Norén kan syfta på:
 Bertil Norén (konstnär) (1889-1934)
 Bertil Norén (företagsledare) (1902-1972)